Liga MX Sub-17 (ze względów sponsorskich Liga Bancomer BBVA Sub-17) – nieistniająca już liga młodzieżowa do lat siedemnastu piłki nożnej mężczyzn w Meksyku. Występowały w niej drużyny młodzieżowe wszystkich osiemnastu klubów grających w pierwszej lidze meksykańskiej – Liga MX. Rozgrywki były organizowane przez Meksykański Związek Piłki Nożnej. Funkcjonowały w latach 2009–2021.

Rozgrywki były toczone systemem ligowo–pucharowym, podobnym do ligi seniorów; po zakończeniu regularnego sezonu osiem najlepszych zespołów kwalifikowało się do fazy play-off (tzw. Liguilli). Zwycięzca Liguilli zdobywał tytuł mistrzowski. W ciągu roku rozgrywane były dwa niezależne od siebie półroczne sezony – jesienią Apertura, natomiast wiosną Clausura.

Ligę rozwiązano w 2021 roku w wyniku restrukturyzacji meksykańskich lig juniorskich. Zdecydowano się wówczas zastąpić rozgrywki Sub-17 i Sub-15 ligami Sub-18, Sub-16 i Sub-14.

Triumfatorzy

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

Rozgrywki piłkarskie w Meksyku